Skrajna Piarżysta Przełęcz (słow. Smrečinské sedlo, Temnosmrečinské sedlo) – przełęcz w Tatrach Wysokich
 Smreczyńska Przełęcz (słow. Smrečinské sedlo) – przełęcz w Tatrach Zachodnich
 Smrečinské sedlo – przełęcz w Niżnych Tatrach